Il giorno in cui esplose il Mabata-Bata è un racconto riguardante i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dei ragazzi, di Mia Couto.

Trama
La storia parla di un ragazzino del Mozambico(Africa) che sognava di andare a scuola.

Un giorno il bambino vide esplodere un bue nominato Mabata-Bata, mentre pascolava.

A tal punto, Azarias, il nome del bambino, pensò cosa poté dire a suo zio e a sua nonna, nel caso potessero credergli sull'accaduto.

Oltre a ciò, il ragazzino iniziò a riflettere sul desiderio di andare a scuola, a cui lui sperava tanto di andare, dato che altri ragazzi ci andavano. A come lui, sul pascolo, giocasse solo con animali e nuotasse con loro, a come lui si svegliasse il mattino a pascolare e la notte a volte persa a vigilare. Inoltre lui stesso si disse come i figli degli altri avessero diritto alla scuola, mentre lui non era figlio e non poteva permettersi neppure uno straccio d'infanzia.

Azarias, riprese a riflettere a cosa fosse accaduto al povero bue. Immediatamente pensò all'uccello del fulmine, Ndlàti, che avesse ucciso l'animale e ne era convinto.

Comunque si vociferava che nella zona fossero nascoste delle mine dove Mabata potrebbe averne calpestato una ed essere esploso. Dunque a tal punto, non solo la vita dei buoi era in pericolo, ma anche quella di Azarias.

Lo zio subito ne venne a scoprire e corse nella notte, insieme alla nonna del bambino, in cerca di Azarias, ma questo, triste e depresso, si nascose nel fumo bianco del villaggio, dicendo allo zio che voleva scappare non sa dove, e poi gli chiese se il prossimo anno la nonna lo potesse portare a scuola.

Questa accettò e il ragazzino e la mandria tornarono a casa con la massima cautela.

Racconti in portoghese